Трубачи:

 Трубачи — род птиц из отряда журавлеобразных.
 Трубачи — семейство насекомых из отряда жесткокрылых.
 Трубачи — семейство брюхоногих моллюсков.
 Трубачи — деревня в Жуковском районе Брянской области
 Трубачи — род ресничных инфузорий.
 «Трубачи» (Песенка про трубачей) — куплеты М. Н. Савоярова, известные в исполнении Аркадия Галича и Андрея Миронова.

См. также 
 Трубачи-барабанщики (группа голубей)
 Трубач (значения)